Амба́ловы () — осетинская фамилия.

Антропонимика 
Æмбалтæ — из осетинского (, ) – товарищ, друг; равный, подобный

Происхождение 
Согласно преданиям осетинская фамилия Амбаловых принадлежит к колену Кусагонта, которое происходит от сына легендарного Ос-Багатара. Своей родиной называют Урсдонское ущелье, где проживали в селениях Урсдон и Цамад. Когда численность рода значительно увеличилась, часть рода переселилась в сел. Горная Саниба и Какадур (Тагаурское общество).

Генеалогия 
Родственные фамилии
 Амбаловы — Агнаевы — Карсановы — Сугаровы — Таутиевы — Цабиевы
 Амбаловы — Зангиевы — Агнаевы — Карсановы — Теджиевы — Таужиевы
 Амбаловы — Дзугаевы — Келехсаевы — Чеселаевы
 Амбаловы — Айларовы — Дзугаевы (ЮО)

Генетическая генеалогия
Амбалов — G2-P18 > GG330

Известные носители 
 Казбек Михайлович Амбалов — начальник отдела автомобильного транспорта министерства промышленности и транспорта РСО-А.
 Цоцко Бицоевич Амбалов (1871–1937) — осетинский этнограф, писатель, собиратель осетинского фольклора.

Спорт 
 Александр Мисостович Амбалов (1959) — серебряный призер чемпионата СССР, призер международных турниров (шпага).
 Эрик Заурбекович Амбалов (1956) — советский футболист, награждён медалью «Во Славу Осетии» (2014).

Примечания

Литература 
 
 

Даргавские фамилии
Санибанские фамилии
Урсдонские фамилии